Джебель-Букорнин (; ) — прибрежный горный массив в Тунисе, состоящий из двух вершин высотой в 576 метров и 493 метра соответственно.

География и топонимика 

Джебель-Букорнин относится в тунисской горной системе Дорсал, являющейся продолжением алжирского Атласа и находится к юго-востоку от столицы Туниса, города Тунис.

Наименование горной системы Джебель-Букорнин происходит от финикийского Ба’ал Корнин, что означает Двурогий Бог.

Природоохранная зона 
Около 2000 гектаров территории в районе гор Джебель-Букорнин относятся к природоохранной зоне. В лесах на склонах здесь произрастают реликтовые алеппские сосны и туи; из животного мира водятся лисы, дикие кабаны и дикобразы, а также хищные птицы. В 2011 и 2014 годы часть заповедных лесов пострадала от пожаров.

Альпинизм 
Горный туризм предпринимается на обеих вершинах Джебель-Букорнин. На них также работают две метеорологические и радиостанции.

Галерея 

Горы Туниса